Tallinns slott kan syfta på:
Dombergets slott eller Revals slott, en medeltida borg i Tallinns gamla stad som idag är säte för Estlands parlament
Kadriorgs slott, ett barockpalats i östra Tallinn som idag är konstmuseum och säte för Estlands president